Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Janggala (Cidolog), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Janggala (Sukaraja), een plaats in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java